Kirby se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Kirby
 William Kirby
 William Forsell Kirby